Балканська колискова () — турецький телесеріал 2022 року у сімейному, романтичному жанрі. В головних ролях — Ердал Озягджилар, Меріх Озтюрк, Емре Бей, Хакан Бояв.

Перша серія вийшла в ефір 21 червня 2022 року.

Серіал має 1 сезон. Завершився 25-м епізодом, який вийшов у ефір 5 січня 2023 року.

Режисер серіалу — Доган Уміт Караджа, Волкан Капкін, Сердар Акар.

Сценарист серіалу — Угур Узунок, Нурулла Севімлі, Абдулхаміт Ішик, Есма Коч.

Сюжет 
Розповідає про боротьбу двох молодих людей різних національностей за кохання в Скоп'є.

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Примітки

Посилання 

 Балканська колискова на офіційному каналі TRT 1
 
 
 
 
 
 

Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою
Мелодраматичні телесеріали Туреччини